Svatý Petr apoštol a svatý Pavel z Tarsu byly vůdčí postavy raného křesťanství. Touto dvojicí jmen mohou být označeny také: 
 slavnost svatých Petra a Pavla, církevní svátek 29. června, liturgická slavnost
 církevní stavby zasvěcené svatému Petru a Pavlovi
katedrála svatého Petra a Pavla
bazilika svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě
chrám svatého Petra a Pavla
kostel svatého Petra a Pavla
kaple svatého Petra a Pavla
 Svatý Petr a Pavel (El Greco), obraz od El Greca z konce 16. století
 Svatý Petr a Pavel (souostroví)

Související články 
 Petropavlovsk
 Petropavlovská pevnost
 Petr (jméno)
 Pavel (jméno)
 Petr a Pavel Orm, společná umělecká značka Petra Dvořáka a Pavla Růžičky 
 Petr Pavel, český generál a čtvrtý prezident České republiky
 Pavel Petr, český básník